Angus – jednostka administracyjna w Szkocji
 Angus – imię męskie
 Kristi Angus (ur. 1971) – kanadyjska aktorka i modelka
 Angus – tytuł filmu z 1995 r. w reżyserii Patricka Reada Johnsona
 Aberdeen angus – szkocka rasa bydła domowego
Miejscowości w USA:
 Angus – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Navarro
Gminy w USA:
 Angus (ang. Angus Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk